Фрэнк Томас:
* Томас, Фрэнк (1912—2004) — американский аниматор.
 Томас, Фрэнк (род. 1968) — американский бейсболист.